Het ATP-toernooi van Long Island 2002 (officieel: TD Waterhouse Cup) werd van 19 tot en met 25 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Long Island. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de Hamlet Golf and Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Long Island
ATP-toernooi van Long Island